Plaats in Indonesië
 Sukaasih (Purbaratu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukaasih (Singaparna), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukaasih (Sukatani), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sukaasih (Tangerang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam